В соревнованиях по настольному теннису на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 172 спортсмена (86 мужчин и 86 женщин), которые будут соревноваться за 4 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 6-ю спортсменами (3 мужчины и 3 женщины).

Правила квалификации 
Основным этапом отбора к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро станет рейтинг ITTF, на основании которого в мае 2016 года будут определены обладатели 44 путёвок (по 22 у мужчин и женщин). Ещё по 40 квот будут распределены по результатам континентальных отборочных турниров. По одной квоте выделено хозяевам соревнований сборной Бразилии. Все остальные квоты будут отданы странам, участвующим в командном турнире, а также, в случае надобности, перераспределены трёхсторонней комиссией.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Все завоёванные путёвки являются именными. В одиночном разряде от каждой страны могут выступить не более двух теннисистов.

Мужчины

Одиночный разряд

Командный разряд

Женщины

Одиночный разряд

Командный разряд

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Список квалифицированных спортсменов 
 Список квалифицированных стран 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2016